Fodomi – abitanti di Arabba
Fodomi – abitanti di Livinallongo del Col di Lana